Naselja u Hrvatskoj:
 Vrhovina (Garčin), naselje u općini Garčin

Naselja u BiH:
 Vrhovina (Kalinovik, BiH), naseljeno mjesto u općini Kalinovik
 Vrhovina (Konjic, BiH), naseljeno mjesto u općini Konjic
 Vrhovina (Sokolac, BiH), naseljeno mjesto u općini Sokolac

Vidi i:

 Vrhovine